Martwa strefa – pojęcie z zakresu radiofonii
 Martwa strefa – powieść Stephena Kinga z 1979
 Martwa strefa –  film z 1983 w reżyserii Davida Cronenberga, adaptacja powieści
 Martwa strefa – amerykański serial telewizyjny, adaptacja powieści